Allassane ist der Name folgender Orte:
 El Allassane Maïreyrey, Landgemeinde im Departement Mayahi in Niger

Allassane ist der Name folgender Personen:
 Adamou Allassane (* 1960), nigrischer Leichtathlet